Тауш ()

 Тауш (приток Тапа) — река в Тюменской области.
 Тауш (приток Уфы) — река в Башкортостане.
 Тауш — село, Пермский край.
 Тауш — деревня в Уфимском районе Башкортостана.
 Тауш — деревня в Иглинском районе Башкортостана.
 Тауш — железнодорожная платформа Башкирского отделения Куйбышевской железной дороги.

Персоналии 
Тауш (, , ) — немецкая фамилия. Известные носители:
 Тауш, Арно (род. 1951) — австрийский политолог.
 Тауш, Игнац Фридрих (1793—1848) — богемский ботаник, профессор ботаники.
  (род. 1907) — мексиканский дипломат. 
  (род. 1959) — американский спортсмен. 
 Тауш, Франц Вильгельм (1762—1817) — немецкий кларнетист, композитор и музыкальный педагог.

См. также 
 Таушер
 Тауша
 Таушев